20 minutes steht für:
 20 minutes, Gratiszeitung in der Schweiz, französischsprachige Ausgabe von 20 Minuten, siehe 20 Minuten#20 minutes
 20 minutes (Frankreich), Gratiszeitung in Frankreich